Jangtsekiang (Chang Jiang), een rivier in China 
Chang Jiang (motorfiets), een Chinees motorfietsmerk